Sezon 1965 był 35. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
22 gole – Kai Pahlman (HJK Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1965 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii